El término aguapey o aguapé es el nombre de:

 el río Aguapey, un río de la cuenca del Uruguay en la provincia argentina de Corrientes.
Aguapey, un sistema de gestión bibliográfica desarrollado para las escuelas argentinas.
 En taxonomía de plantas:
 aguapé puruá, nombre común que se le da en Paraguay a la especie Eichhornia crassipes.
 aguapé miry, nombre común que se le da en Paraguay a la especie Alternanthera pungens.
 aguapey o aguapé, nombre común que se le da en Argentina a la especie Eichhornia azurea.
 aguapey, uno de los nombres comunes que se le da en Argentina a la especie Eichhornia crassipes.